Abd-al-Wahhab forma part del nom de molts personatges:

 Ibn Abd-al-Wahhab, teòleg musulmà hanbalita
 Abd al-Wahhab Mutamid al-Dawla, funcionari qadjar i poeta
 Abd al-Wahhab Bohra, jutge mogol
 Abd-al-Wahhab ibn Abd-ar-Rahman, segon imam rustúmida de Tahart

Notes